Danaus steht für:

 Danaus (Gattung), eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae)
 Zu dieser Gattung zählen je nach Zuordnung und Referenz 12 oder 13 Spezies, darunter:
 Danaus gilippus (Queen Butterfly)
 Danaus plexippus (Monarchfalter, Amerikanischer Monarch)
 Danaus chrysippus (Kleiner Monarch, Afrikanischer Monarch, Gewöhnlicher Tiger)

 Danaos, einen König der griechischen Mythologie (Latein: mask.-Endung -us anstelle von griech. -os)